Gries est un terme pouvant désigner :

Patronyme 
 Jon Gries (né en 1957), acteur et producteur né en colombienne
 Tom Gries (1922-1977), producteur et scénariste américain

Toponyme 
 Gries, commune française du Bas-Rhin
 Gries, municipalité allemande de la Rhénanie-Palatinat
 Gries am Brenner, commune autrichienne du district d'Innsbruck-Land
 Gries im Sellrain, commune autrichienne du district d'Innsbruck-Land
 , arrondissement de la ville italienne de Bolzano
 Gries, arrondissement de la ville autrichienne de Graz

Voir aussi 
 Barrage de Gries, barrage hydroélectrique suisse en Valais

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme